Por Rio São Tomé pode estar à procura de:
Rio São Tomé - rio brasileiro no estado de Minas Gerais, afluente do Lago de Furnas.
Rio São Tomé - rio brasileiro no estado de Mato Grosso, afluente do rio Juruena.
Rio São Tomé - rio brasileiro no estado do Paraná.

Desambiguação